Żuławka Sztumska – wieś, w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Dzierzgoń
 Żuławka Sztumska – osada, w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Dzierzgoń